Грег Руседски је освојио турнир. У финалу је победио Пита Сампраса резултатом 6:4, 7:6(7:4), 6:3.

Носиоци 

 Пит Сампрас (финалиста)
 Марсело Риос (четвртфинале)
 Патрик Рафтер (треће коло)
 Карлос Моја (друго коло)
 Андре Агаси (четвртфинале)
 Алекс Коређа (друго коло)
 Карол Кучера (треће коло)
 Јевгениј Кафељников (полуфинале)
|
  Тим Хенман ''(треће коло) 
  Петр Корда ''(друго коло) 
  Рихард Крајичек ''(друго коло) 
  Јонас Бјеркман ''(друго коло) 
  '''Грег Руседски (победник) 
  Горан Иванишевић ''(друго коло) 
  Јан Симеринк ''(друго коло) 
  Алберт Коста ''(друго коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1998.
Париз мастерс 1998.